ЮАР принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в семнадцатый раз за свою историю, и завоевала одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная ЮАР  на сайте Sports-reference.com

2004
Страны на летних Олимпийских играх 2004 года